Rosyjska Superliga Siatkarzy 2012/2013 − 22. sezon mistrzostw Rosji organizowany przez Wszechrosyjską Federację Piłki Siatkowej (ros. Всероссийская Федерация Волейбола, Wsierossijskaja Fiedieracyja Woliejboła). Zainaugurowany został 29 września 2012.

W sezonie 2011/2012 liga uzyskała status otwartej, co oznacza, że mogą brać w niej udział także kluby z państw ościennych. W sezonie 2012/2013 wystąpiły w niej białoruski  i ukraiński .

System rozgrywek 
16 drużyn zostało podzielonych na dwie grupy: Czerwoną i Niebieską (każda po 8 zespołów). W fazie zasadniczej sezonu rozegrały one wewnątrz grup po dwa spotkania systemem kołowym oraz po jednym spotkaniu z zespołami z drugiej grupy. Uzyskane wyniki pozwoliły sklasyfikować drużyny oddzielnie według przynależności grupowej.

Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy uzyskały automatycznie awans do ćwierćfinałów. Po cztery kolejne z każdej grupy przystąpiły do fazy play-off od 1/8 finału. Dwie ostatnie drużyny z obu grup oraz przegrani z 1/8 finału fazy play-off zagrały w fazie play-out o pozostanie w lidze. Z fazy play-out zostały zwolnione zagraniczne kluby.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Tabela

Grupa Niebieska

Grupa Czerwona

Faza play-off

I runda

1/8 finału

II runda

Ćwierćfinały

III runda

Mecze o miejsca 5-8

Półfinały

IV runda

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Faza play-out

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
|}

Tabela

Klasyfikacja końcowa 

Klub  zrezygnował z udziałów w europejskich pucharach.  otrzymał dziką kartę na grę w Lidze Mistrzów.

Baraż

Przypisy 

2012 w piłce siatkowej
2013 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Rosji
2012 w Rosji
2013 w Rosji